Parque Bicentenario (Santiago de Chile) puede hacer referencia a dos parques de Santiago de Chile:

 Parque Bicentenario (Cerrillos)
 Parque Bicentenario (Vitacura)